Xhaka peut désigner :
 Granit Xhaka (1992-), footballeur suisse ;
 Taulant Xhaka (1991-), footballeur albanais, son frère.